São Domingos, comune brasiliano di Bahia.
São Domingos, comune brasiliano del Goiás.
São Domingos, comune brasiliano del Sergipe.
São Domingos, comune brasiliano dello Stato di Santa Catarina.

São Domingos, una città di Capo Verde.

São Domingos, un settore nella regione di Cacheu

São Domingos de Rana, freguesia portoghese nel comune di Cascais